Ла-Толита, :
 Ла-Толита — муниципалитет в Эквадоре
 Ла-Толита (культура) — археологическая культура в Эквадоре